Санса́к-Веназе́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Монсальви. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15222.

Коммуна расположена приблизительно в 460 км к югу от Парижа, в 130 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 21 км к югу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 197 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 105 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 81 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 77,1 %, в 1999 году было 57,4 %). Из 81 активных работали 78 человек (44 мужчины и 34 женщины), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 24 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь